Lambeosaurinae és un grup de dinosaures hadrosàurids amb cresta.

Classificació 

Els Lambeosaurins tradicionalment han estat dividits en tribus o clades Parasaurolophini (Parasaurolophus, Charonosaurus, o altres (?).) i Lambeosaurini (Corythosaurus, Hypacrosaurus, Lambeosaurus, altres.). Corythosaurini (sinònim de Lambeosaurini) i Parasaurolophini com termes que van introduir Evans i Reisz's 2007 en la redescripció de Lambeosaurus magnicristatus. Corythosaurini va ser definit com tots els tàxons més estretament relacionats amb Corythosaurus casuarius que amb Parasaurolophus walkeri, i Parasaurolophini com tots els tàxons més propers a P. walkeri que a C. casuarius. Tanmateix, posteriorment els investigadors van considerar que qualsevol tribu que contingui Lambeosaurus ésmés adequat anomenar-la dins Lambeosaurini amb el conseqüent canvi de nom científic de les espècies. En els anys més recents Tsintaosaurini (Tsintaosaurus + Pararhabdodon) i Aralosaurini (Aralosaurus + Canardia) també han emergit.

Filogènia 
Hadrosauridae va ser definit primer com un clade, per Forster el 1997 com simplement "Lambeosaurinae a més dels Hadrosaurinae i els seus antecessors comuns més recents." .

Referències 

Hadrosàurids